Mahnkopf steht für:
  Mahnkopf (Karwendel), ein  hoher Berg in der Falkengruppe im Karwendel, Tirol

Mahnkopf ist der Name folgender Personen:
 Birgit Mahnkopf (* 1950), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Claus-Steffen Mahnkopf (* 1962), deutscher Komponist und Musikwissenschaftler
 Egon Mahnkopf (1929–2012), deutscher Architekt
 Rudolf Mahnkopf (1896–1944), deutscher Generalarzt